Первый этап Кубка мира по биатлону 2021/2022 прошёл в шведском Эстерсунде (2 декабря - 5 декабря 2021 года).

Таблица призовых мест 
Медальный зачёт 2-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований 

2-й этап